Эраст Цытович: Цытович, Эраст Платонович (1874—1942) — статский советник, директор Царскосельского реального училища Николая II.
 Цытович, Эраст Степанович (1830—1898) — генерал от инфантерии, комендант Брест-Литовской крепости, член Военного совета.